Луи Тролле Е́льмслев (, 3 октября 1899 — 30 мая 1965) — датский лингвист. Автор глоссематики — оригинальной структуралистской теории языка, имеющей значительную математическую составляющую (язык рассматривается как частный случай семиотических систем, как структура, которую можно строго формализовать в духе требований математики, логики и семиотики).

Как це­ло­ст­ная тео­рия его идея была рас­про­стра­не­на, в основном, в Да­нии. В оби­ход лин­гвис­тов вошли отдельные по­ло­же­ния и по­ня­тия. Как жи­вое, раз­ви­ваю­щее­ся на­прав­ле­ние пе­ре­ста­ла су­ще­ст­во­вать к 1990-м годам.

Биография 
Родился в Копенгагене в семье математика  (1873—1950).

Учился в Копенгагенском, позже в Орхусском университете. Работал в Копенгагенском университете. В 1931 году вместе с Виго Брёндалем стал одним из основателей Копенгагенского лингвистического кружка, в течение многих лет был председателем этого общества.

Скончался в Ордрупе (сейчас это пригород Копенгагена). Похоронен на .

Примечания

Ссылки 
 
 

Лингвисты Дании
Структуралисты
Семиотики
Выпускники Копенгагенского университета